A Daughter of France – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Crusade Films
A Daughter of France – film del 1918 diretto da Edmund Lawrence